

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Gerhard Wendland (1916-1996), chanteur allemand ; 
 Gerhard Wendland (1910-1986), artiste peintre allemand ; 
 Heinrich Ludolph Wendland, (1791-1869), botaniste allemand (H.L.Wendl.) ;
 Hermann Wendland, (1825-1903), horticulteur et botaniste allemand (H.Wendl.) ;
 Johann Christoph Wendland, botaniste allemand (Wendl.)
 Katrin Wendland (née en 1970), mathématicienne allemande
 Paul Wendland
 Robert Wendland, sujet d'une cour de justice américaine concernant le Droit à la vie contre le Droit à mourir.

Toponymie
 Le Wendland est une région allemande située aux confins des Länder de Basse-Saxe, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Brandebourg et Saxe-Anhalt ;

Micronation 
 La République libre de Wendland est une micronation protestataire, créée en  par un millier de militants écologistes et antinucléaires allemands 

Homonymie
Homonymie de patronyme